

Geografia 
 Bile – località della Croazia
 Bile – villaggio ucraino dell'Oblast' di Luhans'k
 Bile – villaggio ucraino dell'Oblast' di Odessa
 Lago Bile – lago dell'Ucraina
 Bile River – fiume di Guam

Persone 
 Abdi Bile – atleta somalo
 Abdullahi Bile – politico somalo
 Franco Bile – magistrato italiano
 Mingo Bile – calciatore angolano
 Moni Bilé – musicista camerunese
 Pastor Micha Ondó Bile – politico equatoguineano

Varie 
 Bile –liquido di colore giallo-verde secreto dal fegato della maggior parte degli animali vertebrati
 Bile – gruppo musicale industrial metal e industrial rock statunitense
 Lingua bile – lingua africana